Sedlmaier ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Sedelmeier.

Varianten 
 Sedlmair
 Sedlmayer
 Sedlmayr
 Sedlmeier
 Sedlmeir
 Sedlmeyer
 Sedelmaier
 Sedelmayer
 Sedelmeyer
 Sedelmeier

Namensträger 
 Johann Sedlmaier (* 1972), österreichischer Priester
 Richard Sedlmaier (1890–1963), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Sophie Sedlmaier (auch Sophie Sedlmair; um 1857–1939), deutsche Sängerin (Sopran) 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname